Kauffberg ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich von Kauffberg († 1741), fürstlich-sachsen-weißenfelsischer Hof- und Landkammerrat sowie Amtmann
 Friedrich August von Kauffberg (1746–1808), preußischer Generalmajor 
 Rudolf Wilhelm Kaspar von Kauffberg (1740–1823), fürstlich schwarzbergischer Kanzler und Präsident